Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров брассом среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли 16 и 17 сентября. Приняли участие 66 спортсменов из 60 стран.

Свою первую золотую медаль с олимпийским рекордом получил 23-летний Доменико Фиораванти. Этот успех стал первым для итальянской сборной за всю историю олимпийских соревнований в брассе.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований в этой дисциплине были установлены олимпийские или мировые рекорды:

Соревнования

Предварительные заплывы

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Заплыв 6

Заплыв 7

Заплыв 8

Заплыв 9

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт